PZS ist ein Kürzel für
 Planinska zveza Slovenije, Slowenischer Alpenverein
 Proceedings of the Zoological Society of London, britisches zoologisches Journal, siehe Journal of Zoology

(O)PzS ist ein Kürzel für
 (Ortsfeste) Panzerplatten-Bleiakkumulatoren im Standard-Format für Flurförderzeuge, Schienenfahrzeuge, IT-, Solar-, Telekom-, USV- und stationäre Anlagen.

Abkürzung